Campolongo Maggiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Venetië, regio Veneto
 Campolongo sul Brenta, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza, regio Veneto
 Campolongo Tapogliano, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia
 Campolongo (Cadore), een plaats in de Italiaanse gemeente Santo Stefano di Cadore
 Campolongo (Isola di Capo Rizzuto), een frazione in de Italiaanse gemeente Isola di Capo Rizzuto

Zie ook 

 Campolungo